Deniz Akdeniz (1990-), un acteur australien ;
 Hakki Akdeniz (1980-), un philanthrope et restaurateur américain.

Voir aussi 
 Université Akdeniz, une université publique turque